Příjmení Sacher nosí více různých osobností:

 Anna Maria Sacher (1859–1930) – rakouská hoteliérka
 Franz Sacher (1816–1907) – rakouský kuchař, cukrář a podnikatel, vynálezce Sacherova dortu
 Leopold von Sacher-Masoch (1836–1905) – rakouský novinář
 Paul Sacher (1906–1999) – švýcarský dirigent a mecenáš
 Richard Sacher (1942–2014) – český politik, československý poslanec a ministr vnitra
 Vilém Sacher (1907–1987) – český voják, generálporučík, spisovatel a signatář Charty 77

Externí odkazy